Glen Roberts (Ann Arbor, Estados Unidos; 5 de mayo de 1962) es un autor desnacionalizado. Su perfil Amazon lo describe como un verdadero ejemplo de "El hombre sin país". Roberts vivió en el Medio Oeste de los Estados Unidos hasta que se mudó a América Latina a finales del 2002. Él dijo que la última vez que visitó los EE.UU. fue en febrero del 2003. Él es ahora un ex estadounidense que  también es apátrida.

El 21 de junio de 2013, dejó el Consulado de los EE.UU en Asunción, Paraguay, con un Certificado de Pérdida firmado de Nacionalidad de los Estados Unidos. El nunca obtuvo nacionalidad de otro país, por lo que en ese momento se convirtió en un apátrida. 
Paraguay no accedió al tratado de 1954 de las Naciones Unidas, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas hasta el 1 de julio de 2014. Por lo tanto en el momento de la apatridia de Roberts, que estaba sin ningún tipo de protección internacional.

La renuncia de la ciudadanía EE.UU. 

Roberts dijo que renunció a su ciudadanía porque él había cambiado de manera significativa, tanto profesional como personalmente durante los 11 años que vivió fuera de los EE.UU. En un comunicado presentado a la cónsul de Estados Unidos durante el proceso de renuncia, dijo: "Para mí, los Estados Unidos son una “tierra extranjera”".

Su "relativa Declaración escrita de la Renuncia" comenzó con: "Creo que al primer instante que miré la pantalla de la computadora cuando comencé a escribir esta declaración, pensé que ésta “debería” ser una especie de planteo denso y lleno de rabia sobre las “injusticias” percibidas de los Estados Unidos tanto al nivel personal como global. Además, creo que de haberme sentado a escribir esto hace diez años,  probablemente ese hubiera sido el resultado. Por otro lado, mi decisión de renunciar a la ciudadanía de los Estados Unidos no está fundamentada en la necesidad de “condenar” a los Estados Unidos, está más bien basada en la forma en la que he cambiado en los últimos años. Particularmente durante los casi once años en que he vivido fuera de los Estados Unidos. "

Poco después de la aprobación de su renuncia, publicó un libro titulado "Cómo Renunciar a su ciudadanía estadounidense en dos sencillos pasos" (How to Renounce Your U.S. Citizenship in Two Easy Steps). Está disponible en edición de bolsillo y formatos Kindle de Amazon.  También está disponible en formato PDF a través de Bitcoin de la Nimble Wisdom. Su completa "declaración escrita relativa a la Renuncia" está incluido en el libro.

"Desde que estoy fuera del sistema, ya no le estoy apoyando en un nivel físico, emocional, mental o espiritual. Esos sistemas [países aquí reside] impone por supuesto varias limitaciones en mí a causa de sus normas y reglamentos, etc. Sin embargo, por lo menos no estoy directamente obligado por (involuntarias) lealtades y fidelidades".

El conflicto con el gobierno EE.UU. 

Durante su estancia en los EE.UU., pasó muchos años como Activista de la Privacidad y Publicó un boletín titulado "Full Disclosure" (la divulgación completa). Era muy conocido en algunos círculos por su "Página para acosadores" (Stalkers Home Page) y por la publicación de una lista de 4.500 números de Seguro Social de los altos oficiales militares estadounidenses en la web.

1980 
ROBERTS, Glen L. v. Agencia Central de Inteligencia, et al. En 1983, Roberts presentó una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por la entrega de documentos en el marco del Freedom of Information Act. Su demanda en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Michigan fue un éxito parcial. De acuerdo con el sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos: "El juicio parcial para el demandante de Tasas y Costos (1985) del abogado". El sitio web muestra fue galardonado con $ 600

En 1985, al parecer, llamó la atención del entonces presidente Ronald Reagan. El "Waller, DAVID B: Archivos, 1981-1986 - COLECCIONES DE BIBLIOTECA REAGAN" contiene una entrada titulada: "Glen Roberts v estadounidense de Vigilancia de Inteligencia Extranjera 01/08/1985." http://www.reagan.utexas.edu/archives/texto/SMOF/waller.htm "El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos no es nada nuevo", señaló Roberts.

Su comportamiento también llamó la atención del director del FBI. En un memorando secreto fechado en 1986, la oficina de el FBI en DETROIT dijo, "GLEN ROBERTS, cuyo fondo está establecido en los ejemplares de su periódico sensacionalista y el 'Ann Arbor News' newsclipping, interrumpió a sí mismo en medio de esta vigilancia. él supervisa y registra las transmisiones de los agentes y al parecer trató de identificar al sujeto bajo vigilancia, sin duda, para advertirle de la vigilancia"

1990 
En 1991, Roberts publicó un artículo en su diario titulado "Who's On The Line? Cellular Phone Interception at its Best". El artículo señala: "The  'Triggerfish'  es un teléfono celular 'wiretapping'dispositivo fabricado y vendido por Harris Corporation.  El artículo original en la conferencia NATIA y en 'Triggerfish' está reproducido arriba. El dispositivo de Triggerfish, Harris Corporation, amenazó a Roberts con acciones civiles y penales por sus escritos sobre su producto: "El uso no autorizado de este anuncio constituye una práctica comercial engañosa, que podría potencialmente sujetarlo a usted y a su periódico a responsabilidad civil, además usted ha usado nuestras marcas -. Harris y Triggerfish - sin permiso" y "Por último, es posible que haya cometido un delito grave bajo 18 USC 2512(1)(c)(i). Este estatuto criminal prohíbe la colocación en un diario o revista anuncios de publicidad sobre productos electrónicos que son principalmente usados con el propósito de interceptar disimuladamente comunicaciones electrónicas." Blockyouid ha archivado el texto de los artículos de Roberts, las amenazas de la corporación Harris y la respuesta de su abogado. En su artículo "Tú Secreto StingRay ya no es tan secreto: La fuga del monopolio del gobierno sobre la vigilancia de los teléfonos celulares y su impacto en la seguridad nacional y la privacidad del consumidor", Stephanie K. Pell del Centro de la Facultad de Derecho de Stanford para Internet y Sociedad y Christopher Soghoian de la Universidad de Yale - la sociedad de información de Yale, hace mención, basada en el artículo de Roberts, que "A pesar de que el uso como mínimo es desde 1991, fue recién en 1995 que un juez federal en California publicó la primera decisión de analizar una solicitud del gobierno para utilizar un analizador digital."

Atención mediática 
Beaver County Times,12 de noviembre de 1995: "Activista con problemas anti-curioso". El artículo, con una fecha límite de Oil City, PA (AP): "Glen Roberts publicó su diario en sólo 3,000 copias desde una imprenta pequeña en el noroeste de la ciudad de Pensilvania. Pero, la FBI, la Embajada de Rusia y la U.S. Secret Service están rodeados de nombres importantes en su lista de correos electrónicos."

En el libro "Cyberwars: Espionage on the Internet", el autor, Jean Guisnel, escribió en la página 65: "Glen Roberts tiene una historia similar: su sitio y el dominio ripco.com fueron condenados. Claramente, el orden moral y la libertad de expresión son malos compañeros de cama."

CNET, 26 de junio de 1996: "Stalker's home page scares Banyan"

The Pittsburgh Post Gazette, 21 de marzo de 1997: "Glen Roberts tiene 3 computadoras, varias direcciones de correos electrónicos, docenas de páginas propias y 2,760 números de Seguro Social de los miembros de la facultad de Indiana University. Nadie notó los tres primeros hasta que llegó el último." De acuerdo con el artículo, "La Universidad le dijo que borrara la lista. Él recibió docenas de mensajes de miembros de la facultad enojados. El FBI fue reportado que debería considerarse una investigación. Roberts ni se inmutó a los comentarios."

De acuerdo a Post Gazette, "uno de los sitios webs más llamativos de Roberts es algo que él ha denominado 'The Stalker's Home Page'. Es una lista de recursos para encontrar información sobre personas y su nombre no ha generado un aplauso de parte de sus aliados ideológicos, sin mencionar las críticas. 'llamarlo la página principal del acosador' fue una estúpida idea,' dijo Shari Steele, una abogada de Electronic Frontier Foundation, un grupo de defensa con sede en San Francisco. 'Pero contiene información algo de información bastante útil.'"

The Daily Gazette, 6 de abril de 1997: "Los niños pueden encontrar problemas en la Internet". Por Reg Gale, noticia del día: "Una página simple y sencilla dirigida por Glen L. Roberts de Oil City, Pa. Mi jefe, el editor mananger, no piensa que deberíamos poner el nombre de ésta página en nuestro diario y el editor que se sienta al lado mío -- quien de su adolescencia tiene un par de su propia creación en casa  -- está totalmente de acuerdo. Pero en serio, nosotros sabemos que cualquier fenómeno de computadoras de 14 años que no sea perezoso, lo encontrará de todas formas, y relativamente más rápido de lo que yo lo hice."

En su Naval Postgraduate School tesis de Maestría, titulado, "An Analysis of the Use of the Social Security Number as Veteran Identification as it Relates to Identity Theft; A Cost Benefit Analysis of Transitioning the Department of Defense and Veterans Administration to a Military Identification Number", George R. Opria y Donald G. Maraska escribieron: "En 1997, una grave violación a los grandes oficiales militares de clasificación se produjo cuando ladrones de identidad obtuvieron los SSN de más de 40 funcionarios en los Estados Unidos. Infantería de Marina y La armada. Los ladrones usaron las SSN para crear cuentas de tarjetas de crédito fraudulentas. Este caso llamó la atención de los militares relacionado con el robo de identidad, por una defensa de privacidad, Glen L Roberts ha obtenido los nombres y SSN de más de 4.500 oficiales militares del registro del Congreso a disposición del público y los publicó en Internet."

Algunas de sus travesuras resultó en los comentarios críticos en los medios de comunicación: Wall Street Journal, 12 de diciembre de 1999: "Top officer's Social Security Numbers Public Information"

The Pittsburgh Post Gazette, Dec 4, 1999: "Sitio web enoja a los militares"

The Pittsburgh Post Gazette, 9 de diciembre de 1999: "Venango sitio web vinculado al incumplimiento de los líderes militares" 

"Pero los miembros de las fuerzas armadas... dijo Roberts se estaban convirtiendo en un lujo para la seguridad nacional."

"Roberts debería estar menos preocupado con las leyes de privacidad y más preocupado 'con las leyes físicas, sobre todo lo que ocurre cuando un puño cerrado le golpea en la cabeza,' el diario Wall Street Journal citado el retirado General Maine  Paul K. Van Riper diciendo." El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y The Pentagon declined comment.

El Titusville Herald informó el 24 de febrero de 2000, que Roberts se había presentado para la reorganización del negocio: "la presentación Chapter 11, que nombra un total de ingresos de $919,327 y deudas sobre $140,000, proveerá una corte aprobará el plan de negocios para asegurar que el negocio de Roberts continue en operación y las deudas de impuestos estatales se paguen en su totalidad." El artículo también hace mención que "the Michigan Economic Development Corporation emitió un comunicado de prensa, también el martes, declarando que Roberts 'conducirá una sesión con respecto a la seguridad y privacidad en la segunda Cumbre de Tecnología de la Información. La conferencia es en abril y es organizada por the Michigan Economic Development Corporation y Microsoft. El panel también incluirá a Patrick Corbett, asistencia fiscal general, del estado de Michigan; y Claudia Rast, firma de abogados Dickinson Wright."

El Titusville Herald otra vez reportó el 26 de febrero de 2006, en un artículo titulado "Privacy Advocate Shares Information", que "alguien que se describió como defensor de la privacidad que pone la información de Seguridad Social y el impuesto de otras personas en Internet está compartiendo algo de información financiera de sí mismo. Glen L. Roberts, de Oil City se acogió al Capítulo 11 de bancarrota esta semana en una corte federal y se requirió a la lista de sus deudas y activos."

Bibliografía

Referencias 

Apátridas
Emigrantes de Estados Unidos
Vigilancia
Activistas de Estados Unidos